Slunga kan syfta på:

 Slunga – ett projektilvapen
 Honungsslunga – en centrifug att skilja honung ur vaxkakor
 Snöslunga – ett motordrivet redskap för snöröjning